

Вулиця Перемоги — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Перемоги — вулиця у Житомирі
 Вулиця Перемоги — вулиця у Запоріжжі
  Вулиця Перемоги — вулиця в місті Золочів Львівської області
 Вулиця Перемоги — вулиця у Києві
 Вулиця Перемоги — вулиця у Кременчуці
 Вулиця Перемоги — вулиця у Новомиргороді
 Вулиця Перемоги — вулиця в Одесі
 Вулиця Перемоги — вулиця в Прилуках
 Вулиця Перемоги — вулиця в Сумах
 Вулиця Перемоги — вулиця в Ужгороді
 Вулиця Перемоги — вулиця у Феодосії
 Вулиця Перемоги — вулиця у Хмельницькому
 Вулиця Перемоги — вулиця у с. Борохів

30-річчя Перемоги 
 Бульвар 30-річчя Перемоги — бульвар у Мелітополі

40-річчя Перемоги 
 Вулиця 40-річчя Перемоги

50-річчя Перемоги 
 Проспект 50-річчя Перемоги

Див. також 
 Проспект Перемоги
 Площа Перемоги

Вулиці